Another side of #AAABEST est la  du groupe AAA. Elle est sortie sous le label Avex Trax le  au Japon. Elle arrive  à l'Oricon et reste classé 7 semaines. Elle sort au format CD, CD+DVD, 2CD+DVD. Le DVD contient 9 clips tandis que le  CD contient des versions solos de chaque membre.

Liste des titres

Liens externes
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2012
Album publié par Avex Trax
Album d'AAA